Урсоаја има више значења:

 Урсоаја (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Урсоаја (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Урсоаја (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Урсоаја (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Урсоаја (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Урсоаја (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Урсоаја (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Урсоаја (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Урсоаја (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Урсоаја (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Урсоаја (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији